Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1983 — 51-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал лидский «Обувщик».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи

Примечания

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1983 году
1983 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу